Driss Benzekri ist der Name folgender Personen:

* Driss Benzekri (Politiker) (1950–2007), marokkanischer Politiker und Menschenrechtsaktivist
 Driss Benzekri (Fußballspieler) (* 1970), marokkanischer Fußballspieler